Black Rock Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Rock Butte (Arizona)
 Black Rock Butte (Oregon)